Муниципалитет Тандиль  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 4935 км². Население — 123871 человек. Плотность населения — 25,11 чел./км².

Административный центр — Тандиль.

География 
Муниципалитет расположен в центральной части провинции Буэнос-Айрес.

Муниципалитет граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Асуль
на северо-востоке — с муниципалитетами Рауч, Аякучо
на юго-востоке — с муниципалитетами Балькарсе, Лоберия
на юго-западе — с муниципалитетами Некочеа, Бенито-Хуарес

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес